Фульк Почтенный (Фулько, Фулькон; ; убит ) — архиепископ Реймса с 883 года, канцлер короля Карла III Простоватого с 898 года. Фульк был одним из главных противников короля Западно-Франкского королевства Эда.

Происхождение 
Известно, что Фульк был родственником императора Гвидо Сполетского. Однако точная степень этого родства в первичных источниках не указывается. На основании ономастических данных, а также анализа различных актов, историк Кристиан Сеттипани предпринял попытку восстановить происхождение Фулька. По мнению Сеттипани, отцом архиепископа Фулька был пфальцграф Фульк, который упоминался в 859—865 годах в окружении короля Карла II Лысого и который, возможно, тождественен Фульку, который был назван королевским наместником в Шатодёне в 857 году. Кроме того, у Фулька был брат по имени Рампо, который, вероятно, идентичен упоминавшемуся в 880 году виконту Шатодена Рампо (ум. после 883). Также вероятной сестрой Фулька была Адела, жена виконта Анжера и Орлеана Ингельгера, родоначальника династии Ингельгерингов. Родство же с родом Гвидонидов (Ламбертидов), из которого происходил император Гвидо, было по линии матери архиепископа Фулько, которая, по мнению Сеттипани, была правнучкой графа Нанта Ламберта I, потомком которого был и Гвидо.

Биография 
После свержения императора Карла III Толстого в 888 году Фульк призвал во Францию своего родственника, герцога Сполето Гвидо (Ги) III, выдвинув его кандидатуру на французский трон. В феврале 888 года епископ Лангра Гелон короновал Гвидо. Но большинство французской знати поддержало кандидатуру Эда Парижского, который короновался 29 февраля этого же года. Поняв, что ему не удержать за собой престол, Гвидо отрекся от французской короны и вернулся в Италию, где позже стал королём. Тогда Фульк попытался противопоставить Эду кандидатуру короля Восточно-Франкского королевства Арнульфа Каринтийского, но он на призыв не ответил. В итоге, 24 июня король Эд окончательно вступил в свои права.

В 892 году Фульк сделал ставку на Карла III Простоватого, младшего из сыновей Людовика III Заики. 28 января 893 года Фульк помазал в базилике Святого Ремигия в Реймсе Карла королём Франции, но реальную власть тот получил только после смерти Эда в 898 году. В том же году в знак признательности Карл сделал Фулька своим канцлером.

В 899 году Карл III передал Фульку аббатство Сен-Вааст в Аррасе, отобранное у графа Фландрии Бодуэна II. В отместку Бодуэн подослал к Фульку наёмных убийц из числа своих вассалов, в результате чего в июне 900 года Фульк погиб.

Примечания

Литература 
 
 Рихер Реймский. История. Книга первая.

Архиепископы Реймса
Архиепископы IX века
Канцлеры Западно-Франкского королевства
Государственные деятели IX века
Аббаты Сен-Бертина
Аббаты Сен-Мартен-де-Тура
Аббаты IX века